Алегри́я-де-А́лава (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Сальватьерра. Занимает площадь 19,95 км². Население — 2714 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Foro local de Alegría-Dulantzi
 Alegría/Dulantzi

Муниципалитеты Алавы